Il singolare del torneo di tennis Challenger Salinas 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alejandro Falla che ha battuto in finale Gilles Müller 65-7, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Federico Browne (quarti di finale)
 Assente
 Adrián García (primo turno)
 Glenn Weiner (semifinali)

 Iván Miranda (primo turno)
 Alejandro Falla (Campione)
 Juan Pablo Guzmán (semifinali)
 Gilles Müller (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Salinas 2004